Die Wolke steht für:

 Die Wolke, 1987 erschienener Jugendroman von Gudrun Pausewang
 Die Wolke (Film), auf dem Roman basierender deutscher Katastrophenfilm aus dem Jahr 2006
 Die Wolke – Tschernobyl und die Folgen, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011
 Die Wolke des Nichtwissens, um 1390 in England entstandenes mystisches Werk

Siehe auch:

 Wolke (Begriffsklärung)
 Goldene Wolke, eine Künstlervereinigung in Bremen, die von 1903 bis 1914 existierte
 Die grüne Wolke, ein 1938 erschienenes Kinderbuch des schottischen Pädagogen Alexander Sutherland Neill
 Die grüne Wolke (Film), ein auf dem Buch basierender deutscher Fantasyfilm von Claus Strigel aus dem Jahr 2001